Matijevići (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor
 Matijevići (Kula Norinska), een plaats in de Kroatische gemeente Kula Norinska
 Matijevići (Kladanj), een plaats in de gemeente Kladanj, Bosnië-Herzegovina